Ignis – azienda italiana di elettrodomestici
 Ignis – squadra di ciclismo attiva dal 1956 al 1965
 Ignis Varese – squadra di pallacanestro di Varese
 Ignis Castelletto Ticino – società di pallacanestro maschile di Castelletto sopra Ticino
 Ignis Novara – squadra di pallacanestro di Novara
 Ignis Sud Napoli – sezione cestistica di Napoli
 Ignis Brunensis – competizione pirotecnica
 Ignis – pseudonimo di Roggero Musmeci Ferrari Bravo
 Ignis – rivista di studi iniziatici su tematiche esoteriche
 Ignis – parola latina che sta per "fuoco"
 Ignis – automobile Suzuki prodotta dal 2000 al 2008
 Ignis – automobile Suzuki in produzione dal 2016